Eiseb steht für:

 Eiseb (Namibia), eine Ansiedlung in Namibia
 Eiseb (Fluss), einem Wadi in Namibia und Botswana

Eiseb ist der Familienname folgender Personen:

 Theophilus Eiseb, ehemaliger namibischen Politiker